Дивізія А 1967—1968 — 50-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул всьоме здобув Стяуа.

Команди

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Динамо (Бухарест) взяв участь у Кубку кубків 1968—1969 як переможець Кубку Румунії 1967—1968.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Плей-оф

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1967—1968
Румунія
Румунія
1967 у румунському спорті
1968 у румунському спорті